Tandmusslor (Nuculanidae) är en familj av musslor. Tandmusslor ingår i ordningen Nuculoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nuculanidae 63 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor